Стефан Потоцький

 Стефан Потоцький — «генерал»
 Стефан Потоцький — львівський староста
 Стефан Потоцький — ніжинський староста
 Стефан Александер Потоцький — великий коронний стражник

Потоцькі